Одаровка — название населённых пунктов на Украине:

 Одаровка — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Одаровка — село в Ореховском районе Запорожской области.